Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabio Fognini che ha battuto in finale Gianluca Naso 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Marcel Granollers (secondo turno)
 Fabio Fognini (Campione)
 Frederico Gil (quarti di finale)
 Nicolás Massú (semifinali)

 Thierry Ascione (primo turno)
 Assente
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2008